Saint-Projet (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Projet (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje